McMeans est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1859-1941), homme politique canadien au Manitoba
 (1806-1876), médecin et homme politique américain

Homonymie de patronyme